Столяры — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Столяры — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Столяры — посёлок в Озинском районе Саратовской области.